Bom Conselho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bom Conselho (ort), Pernambuco, 
 Cícero Dantas (ort), Bahia, 
 Bom Conselho (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar